Манзус Ванахун (1907—1943) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Сержант.

Биография 
Манзус Ванахун родился 23 ноября 1907 года в уездном городе Пишпек Семиреченской области Российской империи (ныне город Бишкек — столица Республики Кыргызстан) в семье крестьянина Шабаза. Дунганин. Получил начальное образование. В начале 20-х годов 20 века с братьями Нусывазой, Шилазой и Ибрагимом переехал в село Милянфан (ныне село Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики). До 1928 года Манзус батрачил. Получив от Советской власти земельный надел, в 1928 году он вступил в товарищество по совместной обработке земли, которое в 1932 году было преобразовано в колхоз имени М. В. Фрунзе.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Манзус Ванахун был призван в апреле 1942 года. Окончил школу младших командиров, получил воинскую специальность миномётчика. На фронте сержант М. Ванахун с января 1943 года в должности командира расчёта 120-миллиметрового миномёта в составе 4-й батареи 232-го миномётного полка 11-й миномётной бригады 12-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Верховного Главнокомандования. Перед началом Курской битвы дивизия была придана 13-й армии Центрального фронта. 4-я батарея дивизии заняла позиции у хутора Согласный в 9 километрах западнее Малоархангельска.

5 июля 1943 года началось сражение на Курской дуге. В ходе наступления немецким подразделениям удалось прорваться к позициям 4-й батареи и окружить её. Сержант М. Ванахун, организовав круговую оборону своей огневой позиции, продолжал вести огонь из миномёта по наступающему противнику. В ходе боя расчёт сержанта Ванахуна уничтожил около 40 вражеских солдат. Когда патроны закончились, а весь расчёт погиб, Манзус Ванахун, подпустив немцев к огневой позиции, взрывом 120-миллиметровой мины уничтожил своё орудие с боекомплектом и более 10 военнослужащих вермахта, и сам пал смертью храбрых.

8 сентября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Ванахуну Манзусу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен М. Ванахун на воинском мемориале в селе Протасово  Орловской области.

Альтернативная версия 
Существует версия, что Манзус Ванахун не погиб на Курской дуге, а тяжело раненый попал в плен. В обобщённом банке данных «Мемориал» имеется донесение об освобождении из плена бывших военнослужащих сержантского и рядового состава, находившихся в плену и окружении противника, от 13 ноября 1944 года за подписью начальника отдела учёта потерь Управления тыла 48-й армии подполковника Юланова. В одном из прилагаемых списков под номером 103 указан некий Вонахун Манзус, сержант, 1907 года рождения. Дата и место пленения ― 05.07.1943 года, Курск. Домашний адрес и имя жены (Согнан-баба) совпадают с биографическими данными Героя Советского Союза Манзуса Ванахуна. Не совпадает только номер части, в которой на момент пленения служил военнослужащий (155-й миномётный полк). Однако следует учитывать, что вся информация записывалась со слов военнопленного, который вполне мог забыть номер своей части. Также следует отметить, что 155-го миномётного полка среди артиллерийских и миномётных частей РККА не значилось. Согласно донесению, бывший военнопленный был направлен в 146-й армейский запасной стрелковый полк. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (08.09.1943, посмертно)
 Орден Ленина (08.09.1943, посмертно)

Память 

 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза М. Ванахуна установлена на месте его гибели.
 Бюст Героя Советского Союза М. Ванахуна установлен в селе Милянфан, в селе существует дом-музей Героя. Его имя носит местная школа.
 Также в честь него названа улица в городе Кант.
 В 2005 году имя Героя Советского Союза М. Ванахуна было присвоено пограничной заставе «Кант» Чуйского погранотряда Пограничных войск Республики Кыргызстан. На территории заставы установлен бюст Героя. Его имя внесено в списки военнослужащих части.
 Имя Мансуза Ванахуна увековечено на мемориальных плитах в зале Славы на Поклонной горе в Москве и у Орловского военно-исторического музея.
 В 2017 году медиахолдингом «Пирамида» (г. Бишкек) снят документальный фильм «Подвиг Ванахуна» (реж. Майя Ким).

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 
 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны